Dejana Radanović (, ur. 14 maja 1996 w Nowym Sadzie) – serbska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W przeciągu kariery wygrała dziesięć turniejów singlowych i dwa deblowe rangi ITF. 2 lipca 2018 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 187. pozycję, natomiast 28 września 2020 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 400. miejsce.

Tenisistka reprezentowała także swój kraj w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Serbskie tenisistki
Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Nowym Sadzie